Termenul „Stare de necesitate” se poate referi la:

Este situația declarată  în care existența statului, sau ordinea publică sunt periclitate de anumiți factori care impun măsuri excepționale, pentru salvarea statului sau a ordinii publice. În cazul unor situații speciale create de fenomene naturale extreme, singura instituție a statului abilitată să declare starea de necesitate este Guvernul.
Starea de necesitate : Cauza care înlătură caracterul penal al faptei, reglementată în cap. V, t. II, art. 45, C. pen., partea generală.
Legitima Apărare și Starea de Necesitate aparținând domeniilor Drept. 
In medicină, în anumite cazuri de urgență se poate vorbi de o stare de necesitate majoră, care impune un tratament deosebit.

Vezi și
„State of Emergency” (Stare de necesitate), joc de aventuri video.
„State of Fear” (Stare de necesitate), roman ecranizat de „Michael Crichton”
„État d'urgence”, album muzical, (Bernard Lavilliers / François Bréant)
Dezastre naturale